Госпиталь Крайстчерча () — крупнейшая больница на Южном острове Новой Зеландии, оказывающая услуги высокоспециализированной медицинской помощи (). Государственное медицинское учреждение находится в центре Крайстчерча, на окраине Хэгли-парка, и обслуживает весь регион Кентербери. В госпитале находится самое загруженное отделение скорой помощи в Австралазии. Госпиталь является одним из четырёх основных медицинских учреждений, на базе которых проводится обучение медицинского персонала. Госпиталь подчиняется  Кентербери (CDHB), финансируется правительством на бюджетной основе.

В медицинской школе Крайстчерча, расположенной на территории госпиталя проходят обучение студенты 4-го и 5-го курсов. Медицинская школа — один из факультетов Университета Отаго.

Госпиталю принадлежит вертолётная площадка  в Хэгли-парке, расположенная в 500 метрах от госпиталя к юго-западу по Хэгли-авеню.

История 
В 1861 провинциальные органы власти выделили 1500 фунтов стерлингов на строительство госпиталя в Крайстчерче. Первое здание госпиталя в Хэгли-парке на Риккартон-авеню было двухэтажным и похожим на амбар . Оно открылось 1 июня 1862 года, после проведения горожанами акций протеста «Руки прочь от Хэгли». Последнее из первоначальных зданий госпиталя было снесено в 1917 году.

В 2009 году окружной департамент здравоохранения внёс предложение о выделении 400 миллионов новозеландских долларов для замены некоторых зданий госпиталя, в т.ч. для строительства нового корпуса на 450 койко-мест, вертолётной площадки на крыше и дополнительных операционных. Строительство должно было начаться в 2011 году и продолжаться на протяжении трёх лет, однако из-за случившихся в 2010 и 2011 годах землетрясений проект был ненадолго отложен.

Госпиталь сыграл ключевую роль при оказании помощи пострадавшим при землетрясении 2011 года, приняв 164 человека с серьёзными травмами.

По состоянию на конец 2012 года проект реконструкции госпиталя находился в разработке. В проекте были учтены разрушения и повреждения, полученные при землетрясениях.

См. также

Примечания

Ссылки 

 Госпиталь Крайстчерча на сайте окружного департамента здравоохранения

1862 год в Новой Зеландии
Больницы по алфавиту
Больницы Новой Зеландии
Здания и сооружения Крайстчерча
Госпитали